Городокский сельсовет, Городокский сельский совет () — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Белоруссия 
 Городокский сельсовет — сельсовет в Лунинецком районе Брестской области.
 Городокский сельсовет — сельсовет в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Городокский сельсовет — сельское поселение в Красноярском крае.

Украина 
 Городокский сельский совет — сельский совет в Ильинецком районе Винницкой области.
 Городокский сельский совет — сельский совет в Маневичском районе Волынской области.
 Городокский сельский совет — сельский совет в Ружинском районе Житомирской области.
 Городокский сельский совет — сельский совет в Ровненском районе Ровненской области.
 Городокский сельский совет — сельский совет в Залещицком районе Тернопольской области.